Athamanta daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Gmelin. Athamanta daucoides ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
daucoides